Суперлига Србије у рукомету у сезони 2010/11. је пето такмичење организовано под овим именом од стране Рукометног савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. Лига броји 16 клубова.

Клубови у сезони 2010/11.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Суперлиге Србије
 Рукометни савез Србије
 Сезона 2010/11. - на srbijasport.net

Суперлига Србије у рукомету
Рукомет у 2011.
Рукомет у 2012.